Pythios steht für:

 Pythios, Kult- und Beiname des Apollon
 Pythios (Lyder), reicher Lyder in der griechischen Midassage

Pythios ist der Name folgender Personen:

 Pythios (Bankier)  (1. Jahrhundert v. Chr.), Bankier in Syrakus
 Pythios (Mediziner), von Galenos erwähnter Arzt